Па́вел Васи́льевич Черного́ров (, Егорьевское Кашинского уезда Тверской губернии Российской империи (ныне деревня в Кашинском районе Тверской области, Россия — 30 декабря 1982, Челябинск, Челябинская область, СССР) — советский и российский учёный, инженер-металлург, организатор производства, профессор (1957), педагог, проректор ЧПИ по научной работе (1958—1964).

Биография 
Родился в 1908 году в деревне Егорьевское Кашинского уезда Тверской губернии Российской империи (ныне деревня в Кашинском районе Тверской области, Россия) в семье рабочего. Позднее семья переезжает в Ленинград, и в 1925 году он устраивается на работу на ленинградский завод «Электроаппарат» рабочим-модельщиком.

Поступает в Ленинградский политехнический институт и заканчивает его в 1935 году, после чего устраивается работать на Сталинградский тракторный завод сначала старшим технологом, затем главным металлургом. С 1936 года параллельно основной работе читал спецкурсы литейного производства. С 1942 по 1951 год — руководитель отдела главного металлурга Омского завода № 174 (ныне Омсктрансмаш).

В 1951—1953 годах — главный металлург ЧТЗ. В 1953—1956 годах работает на Челябинском заводе транспортного машиностроения (завод № 200) главным инженером, параллельно с 1955 года преподаёт в Челябинском политехническом институте (ЧПИ).

В 1956—1981 годах — организатор и руководитель кафедры литейного производства. С 1957 года — профессор. В 1958—1964 годах — проректор ЧПИ по научной работе.

Научная деятельность 
Основатель южно-уральской научной школы литейщиков. Специалист по производству бронелистов.

Научный руководитель 23 кандидатов наук и одного доктора наук. Опубликовал более 120 научных работ.

Признание и награды 
 Заслуженный машиностроитель РСФСР (1979);
 два ордена Трудового Красного Знамени;
 два ордена «Знак Почёта» (1943, 1967);
 Орден Красной Звезды (1945);
 Медаль «За оборону Сталинграда» (1943)
 медали;
 Почётный знак Минвуза СССР «За отличные успехи в работе».

Семья 
Сын Евгений Черногоров — кандидат технических наук, доцент кафедры «Техническая механика» Политехнического института ЮУрГУ. Две дочери — Галина, доцент, кандидат филологических наук, заведовала кафедрой французского языка Челябинского педагогического института, Ольга, кандидат технических наук, ФГБУН ИМЕТ РАН, ведущий научный сотрудник Лаборатории конструкционных сталей и сплавов.

Примечания

Литература 
 Вахняк В. П. Черногоров Павел Васильевич // Инженеры Урала : энциклопедия — т. 3 / редкол. : Н. И. Данилов (гл. ред.) и др. ; Рос. инженер. акад., Урал. отд-ние. — Екатеринбург, 2012. — С. 945—946.
 Кулаков, Б. А. К 100-летию Павла Васильевича Черногорова / Б. А. Кулаков, Б. Э. Клецкин // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Сер. Металлургия. — 2007. — № 21, вып. 9. — С. 59-60.
 Кулаков, Б. А. Литейное производство // Научные школы ЮУрГУ. История развития / ред.-сост. О. В. Антонова; под ред. А. Л. Шестакова. — Челябинск, 2008. — С. 107—114.
 Матовский, И. М. Черногоров Павел Васильевич / И. М. Матовский, С. В. Тулинский // Челябинская область : энциклопедия в 7 т. — т. 7: Х-Я / редкол. : К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. — Челябинск, 2003. — С. 305.
 Павел Васильевич Черногоров // Литейное производство. — 1968. — № 11. — С. 47.
 Педагог, ученый — металлург // Технополис. — 2008. — 11 июля (№ 12). — С. 14.
 Славный путь // Политехнические кадры. — 1968. — 24 июня. — С. 2.
 Черногоров Павел Васильевич (1908—1982) // «Из одного металла льют…»: политехники на фронте и в тылу в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. / сост. Н. Д. Кузьмина, В. Б. Феркель. — Челябинск, 2008. — С. 465—468.
 Черногоров Павел Васильевич // Металлурги Урала : энциклопедия / гл. ред. А. А. Козицын, Л. И. Леонтьев ; Урал. гос. ун-т, Лаб. «История металлургии Урала в биографиях», Союз металлургов. — Екатеринбург, 2001. — С. 396.
 Черногоров Павел Васильевич (1908—1982 гг.) // Ученые Южно-Уральского государственного университета / сост. С. В. Тулинский. — Челябинск, 1998. — С. 227.

Ссылки 
 Некоторые работы на оф. сайте РГБ
Выпускники Санкт-Петербургского политехнического университета
Преподаватели Южно-Уральского государственного университета
Инженеры СССР
Инженеры России